Bruschi ima više značenja:
 Bruschi, Genoa
 Bruschi, Vicenza